Iburg steht für:

 Kreis Iburg, ehemaliger Landkreis in Niedersachsen
 Bad Iburg, Stadt im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen

Gebäude:
 Iburg (Bad Driburg), Burgruine bei Bad Driburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Iburg (Görwihl), Burgruine bei Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schloss und Benediktinerabtei Iburg in Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Burgruine bei Baden-Baden mit ursprünglichem Namen Iburg, siehe Yburg

Siehe auch:
 Iberg
 Yberg (Begriffsklärung)
 Yburg (Begriffsklärung)